Das Cheorwon-Stadion () ist ein Fußballstadion mit Leichtathletikanlage im südkoreanischen Landkreis Cheorwon, Gangwon-do. Errichtet wurde die Anlage 1996 und diente 2021 als Heimspielstätte von Gangwon FC II, welches in der K4 League spielt.

Weblinks 
 Informationen auf Namuwiki.kr (koreanisch)

Fußballstadion in Südkorea
Fußballstadion in Asien
Erbaut in den 1990er Jahren
Sport (Gangwon-do)
Bauwerk in Gangwon-do